Balbo
 Cesare Balbo, italijanski politik (1789-1853)
 Gianfranco Balbo, italijanski računalničar in pedagog
 Italo Balbo, italijanski maršal in letalski pionir (1896-1940)
 Giuseppe Balbo, kenijski rimskokatoliški duhovnik
 Teodoro Balbo, italijanski rimskokatoliški nadškof
 balbo, letalski žargon, ki je bil v splošni uporabi ob koncu 30. in v začetku 40. let 20. stoletja. Pomenil je vsako večjo formacijo letal v zraku.